Занеги — название населённых пунктов в России:

 Занеги — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Занеги — деревня в Новоржевском районе Псковской области.